Ма́рьина ро́ща — бывший муниципальный округ Москвы, просуществовавший с 1991 года по 1995 год, когда его территория вместе с территорией муниципального округа «Шереметьевский» была включена в состав нового района «Марьина Роща».

Округ получил название по местности на севере Москвы — роще, близ села Марьино.

История 
Временные муниципальные округа «Шереметьевский» и «Марьина Роща» были созданы в ходе административной реформы 1991 года и входили в состав Северо-Восточного административного округа Москвы. После принятия 5 июля 1995 году закона «О территориальном делении города Москвы» данная территория была включена в состав района Москвы «Марьина Роща».

Границы муниципального округа 
Согласно распоряжению мэра Москвы «Об установлении временных границ муниципальных округов Москвы» граница муниципального округа «Марьина Роща» проходила:

От дома № 73 по улице Сущёвский Вал до пересечения с улицей Советской Армии, по улице Советской Армии до примыкания Институтского переулка в районе площади Коммуны, по улице Достоевского от площади Коммуны (исключая территорию НАТСА) и улице Палиха до пересечения с Тихвинской улицей, по Тихвинской улице до улицы Сущёвский Вал, от улицы Сущёвский вал по улице Двинцев до Стрелецкой, по Стрелецкой улицы до улицы Новотихвинская, по Новотихвинской улице до Полковой улицы, по Полковой улице до дома № 73 по улице Сущёвский вал, до 5-го проезда Марьиной рощи и далее по проезду без наименования до 7-го проезда Марьиной рощи, по 7-му проезду Марьиной рощи до Октябрьской улицы, по Октябрьской улице до 6-го пр-да Марьиной рощи, по 6-му проезду Марьиной рощи до Шереметьевской улицы, по Шереметьевской улице до улицы Сущёвский Вал, по улице Сущёвский вал до 2-й улицы Марьиной рощи, по 2-й улице Марьиной рощи до 7-го проезда Марьиной рощи, по 7-му проезду Марьиной рощи до границы предприятия, далее по 4-й улице Марьиной рощи до южной границы промпредприятия, по южной и западной границам предприятий.

Примечания 

Бывшие муниципальные округа Москвы
Марьина Роща